Stor-Abborrträsket kan syfta på:
Stor-Abborrträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (36,4 ha)
Stor-Abborrträsket, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (10,3 ha)

Se även
Abborrträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn